László ist ein häufig auftretender ungarischer männlicher Vor- sowie Familienname und die ungarische Form des männlichen Vornamens Wladyslaw bzw. Ladislaus.

Namensträger

Vorname 

 László Györe (* 1995), serbischer Tennisspieler
 László Andor (* 1966), ungarischer Politiker
 László Bellák (1911–2006), ungarisch-amerikanischer Tischtennisspieler
 László Benedek (1905–1992), ungarisch-amerikanischer Filmregisseur
 László Bénes (* 1997), slowakischer Fußballspieler
 László József Bíró (1899–1985), ungarischer Erfinder
 László Bodnár (* 1979), ungarischer Fußballspieler
 László Bujtás (* 1992), ungarischer Pokerspieler
 László Csatáry (1915–2013), ungarischer Kriegsverbrecher

 László Dés (* 1954), ungarischer Komponist
 Laszlo Goerke (* 1965), deutscher Finanzwissenschaftler
 László Kovács (Politiker) (* 1939), ungarischer Politiker
 László Krasznahorkai (* 1954), ungarischer Schriftsteller
 László Kubala (1927–2002), Fußballspieler und -trainer
 László Lakner (* 1936), ungarischer Maler
 László Lékai (1910–1986), ungarischer Geistlicher, Erzbischof von Esztergom
 László Lovász (* 1948),  ungarischer Mathematiker
 Laszlo Maleczky (* 1965), österreichischer Sänger (Tenor)
 László Marosi (* 1962), deutscher Handballspieler
 László Moholy-Nagy (1895–1946), ungarisch-amerikanischer Maler, Designer und Fotograf
 László Nagy (Handballspieler) (* 1981), ungarischer Handballspieler
 László Papp (Ringer) (1905–1989), ungarischer Ringer
 László Papp (Boxer) (1926–2003), ungarischer Boxer
 László Paskai (1927–2015), ungarischer Geistlicher, Erzbischof von Esztergom-Budapest

 László Radics (* 1949), ungarischer Agrarwissenschaftler
 László Rajk, ungarischer Politiker, Minister der ungarischen Regierung nach 1945, Kommunist, in einem fragwürdigen Scheinprozess 1949 zum Tode verurteilt und umgebracht.
 László Radványi (1900–1978), ungarisch-deutscher kommunistischer Parteifunktionär und Wirtschaftswissenschaftler
 László Sepsi (* 1987), rumänischer Fußballspieler

 László Szollás (1907–1980), ungarischer Eiskunstläufer
 László Tengelyi (1954–2014), ungarischer Philosoph und Hochschullehrer
 László Tisza (1907–2009), ungarisch-US-amerikanischer Physiker
 László Tőkés (* 1952), rumänischer Pfarrer
 László Fejes Tóth (1915–2005), ungarischer Mathematiker
 László Vetési (vor 1460–??), ungarischer Humanist

Familienname 
 Ákos László (1871–1946), ungarischer Violinist, Komponist und Musikschriftsteller
 Alexander László (1895–1970), ungarisch-amerikanischer Pianist, Komponist und Erfinder
 Aline László (* 1984), schweizerische Kamerafrau
 Andrew Laszlo (1926–2011), US-amerikanischer Kameramann
 Bulcsú László (1922–2016), jugoslawischer bzw. kroatischer Sprachwissenschaftler, Informationswissenschaftler, Schriftsteller und Übersetzer
 Carl Laszlo (1923–2013), ungarisch-schweizerischer Kunsthändler, Sammler und Autor

 Dezső László (1894–1949), ungarischer Offizier
 Ernest Laszlo (1898–1984), ungarisch-US-amerikanischer Kameramann
 Erno Laszlo (1898–1973), ungarischer Arzt
 Ervin László (* 1932), ungarischer Vortragsreisender und Autor
 Ferenc László (1937–2010), rumänischer Musikwissenschaftler

 Herbert Laszlo (1940–2009), österreichischer Glücksforscher und Journalist
 Jenő László (eigentlich Löwy; 1878–1919), ungarischer Anwalt, Revolutionär und Politiker
 Ken Laszlo (* 1954), italienischer Musiker
 Marikka Laszlo, deutsche Fußballtorhüterin
 Miklós László (1903–1973), ungarischer Dramatiker
 Paul László (1900–1993), ungarischer Architekt
 Philip Alexius de László (1869–1937), britischer Maler
 Stephan László (1913–1995), österreichischer Geistlicher, Bischof von Eisenstadt
 Tara Laszlo (* 1971), US-amerikanische Eisschnellläuferin

Kunstfigur 
 Victor László, tschechischer Widerstandskämpfer aus Casablanca (Film)
 Dr. Laszlo Kreizler, Protagonist aus The Alienist – Die Einkreisung

Weiteres 
Laszlo ist eine objektorientierte, ereignisgesteuerte Programmiersprache; siehe OpenLaszlo. Letzteres ist eine freie Software zum Erstellen von Rich Internet Applications.

Siehe auch 
 Laslo
 Lazlo

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Ungarischer Personenname